Лімія ()

Топоніми

Лімія (комарка)
 Хінсо-де-Лімія — муніципалітет.